58-й выпуск Тура Страны Басков — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Испании. Гонка стартовала 2 апреля в Сараусе, а финишировала 7 апреля в Эйбаре и проводилась в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 2.UWT). Маршрут состоял из шести этапов, общая протяжённость дистанции составила 819,9 км.

Участники 
В гонке приняли участие 22 команд (18 UCI WorldTeams, 4 UCI Professional Continental teams), представивших по 7 гонщиков. Общее количество вышедших на старт 153 спортсмена.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Очки мирового тура

Система начисления очков 

Также за этапы

Лидеру генеральной классификации после каждого этапа также прибавляется по 10 очков

Примечания

Ссылки 

 

Тур Страны Басков